ТА18-200 — авиационный вспомогательный газотурбинный двигатель разработанный на ОАО НПП «Аэросила», располагающий эквивалентной мощностью 335 кВт.

Модификации 
 ТА-200М
 ТА18-200-70
 ТА18-200-124

Характеристики

Ссылки 
 

 http://www.aerosila.ru/index.php?actions=main_content&id=44
 http://vpk.name/news/82376_zavershenyi_stendovyie_gosispyitaniya_vsu_i_dvigatelya_d27_dlya_samoleta_an70.html
 https://web.archive.org/web/20160305103215/http://airspot.ru/news/raznoje/quot-aerosila-quot-nachala-postavki-vsu-dlya-samoletov-tu-204sm
 http://vpk.name/news/44079_novyie_vsu_aerosilyi_dlya_grazhdanskoi_i_voennoi_aviacii.html

Авиационные двигатели